Bartell ist der Familienname folgender Personen:
 Raphael Bartell (*2002), deutscher Fußballtorwart 
 Daniel Bartell (* 1978), deutscher Eishockeyspieler 
 Fred Bartell (1960–2003), deutscher Eishockeyspieler
 Susan Bartell alias „Country Sue“, Mitglied der Manson Family
 Thomas Bartell (* 1983), US-amerikanischer Schachspieler

Siehe auch:
 Bartel